Apollo har flere betydninger:

 Apollo – det latinske navn for den græske gud Apollon
 Apollo-programmet – var et af NASAs rumprogrammer
 Apollo (sommerfugl) 
 Apolloteleskopet – et rumteleskop opsendt med Skylab
 Apollo-asteroide – en familie af asteroider, der krydser Jordens bane
 1862 Apollo – en asteroide
 Apollo (rapper) – en norsk rapper
 Apollo Rejser – et dansk rejseselskab
 Apollo (musikgruppe) – et dansk rockband
 Apollo (månekrater) – et nedslagskrater på Månen
 Apollo Theater - et koncertsted i Harlem, New York City